Gabrini ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Gabrini (1814–1908), italienisch-schweizerischer Politiker
Pietro Gabrini (1856–1926), italienischer Maler
 Stefano Gabrini (* 1959), italienischer Regisseur